Anguilla (eiland), een kolonie binnen het Verenigd Koninkrijk
Anguilla (Mississippi), een plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
Anguilla (geslacht), een geslacht binnen de familie van de echte palingen

Zie ook:
Anguillara Sabazia, een gemeente in Italië
Anguillara Veneta, een gemeente in Italië